NGC 7393 (другие обозначения — PGC 69874, MCG -1-58-2, VV 68, Arp 15) — галактика в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога», а также включён в атлас пекулярных галактик.

См. также 

 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог
 Атлас пекулярных галактик

Примечания 

 

7393
Водолей (созвездие)